Сезон 2010-11  является 9-м розыгрышем Кубка Европы среди баскетбольных женских клубных команд.

Участники

Формат 
Турнир включает в себя групповой турнир (36 команд), где участники играют в два круга с разъездами по одной игре дома и на выезде. По итогам группового турнира составляется сводная таблица всех участников (кроме команд, занявших в своих группах 4-е место), где главный показатель — процент побед по отношению к поражениям, а при равенстве оного, учитывается дополнительный показатель — процентное соотношение между забитыми мячами и пропущенными. Команды занявшие с 1 по 32-е место выходят в плей-офф: 1-е место — 32-е место, 2 — 31, 3 — 30, 4 — 29 и т. д. Игры состоят из двух матчей, по одной игре на своем поле и на поле соперника. Команды, занявшие более высокие места в общей таблице группового этапа, имеют преимущество своего поля, и проводят первые матчи на выезде.

Предварительный турнир

Группа А 
 28.10.10
 Вологда-Чеваката — Железничар — 91 : 57 (25:14, 24:13, 18:14, 24:16)
 04.11.10
 Железничар — Лемминкайнен — 73 : 58 (21:16, 15:9, 18:18, 19:15)
 11.11.10
 Лемминкайнен — Вологда-Чеваката — 42 : 90 (13:22, 7:22, 9:15, 13:31)
 17.11.10
 Железничар — Вологда-Чеваката — 63 : 80 (27:28, 10:18, 18:19, 8:15)
 25.11.10
 Лемминкайнен — Железничар — 79 : 48 (27:10, 22:11, 12:17, 18:10)
 02.12.10
 Вологда-Чеваката — Лемминкайнен — 98 : 48 (31:12, 24:15, 21:15, 22:6)

Группа В 
 28.10.10
 Спартак — Горизонт — 62 : 69 (22:25, 8:16, 15:11, 17:17)
 04.11.10
 Горизонт — Крайова — 92 : 53 (20:19, 19:13, 24:13, 29:8)
 11.11.10
 Крайова — Спартак — 64 : 69 (20:21, 16:17, 14:17, 14:14)
 18.11.10
 Горизонт — Спартак — 89 : 77 (19:23, 26:16, 22:18, 22:20)
 25.11.10
 Крайова — Горизонт — 46 : 78 (14:18, 10:14, 11:20, 11:26)
 02.12.10
 Спартак — Крайова — 86 : 58 (18:11, 13:11, 24:20, 31:16)

Группа C 
 28.10.10
 Арис — Партизан — 54 : 64 (21:8, 14:23, 11:21, 8:12)
 04.11.10
 Партизан — Бешикташ — 73 : 61 (16:12, 20:14, 18:17, 19:18)
 11.11.10
 Бешикташ — Арис — 61 : 45 (12:12, 11:6, 16:13, 22:14)
 18.11.10
 Партизан — Арис — 60 : 67 (17:12, 17:21, 10:19, 16:15)
 25.11.10
 Бешикташ — Партизан — 63 : 71 (12:23, 23:13, 9:17, 19:18)
 02.12.10
 Арис — Бешикташ — 68 : 66 (12:17, 14:10, 27:20, 15:19)

Группа D 
 10.11.10
 Лупа Промоушн Нови Загреб — Афинаикос — 51 : 83 (15:18, 7:10, 14:31, 15:24)
 02.12.10
 Афинаикос — Лупа Промоушн Нови Загреб — 81 :- 45 (21:10, 18:17, 24:8, 18:10)

Группа E 
 11.11.10
 Джолли Евролайн — Динамо — 52 : 55 (17:18, 13:16, 9:5, 13:16)
 01.12.10
 Динамо — Джолли Евролайн — 66 : 59 (26:12, 17:16, 5:13, 18:18)

Группа F 
 27.10.10
 Динамо — Атис — 79 : 50 (21:9, 15:9, 21:19, 22:13)
 04.11.10
 Атис — Элицур — 69 : 82 (19:21, 11:19, 20:15, 19:27)
 11.11.10
 Элицур — Динамо — 75 : 65 (18:12, 7:11, 19:20, 31:22)
 18.11.10
 Атис — Динамо — 90 : 99 (23:29, 18:30, 26:12, 18:14, 5:14)
 25.11.10
 Элицур — Атис — 79 : 61 (21:20, 15:10, 24:13, 19:18)
 02.12.10
 Динамо — Элицур — 77 : 64 (24:14, 19:16, 14:13, 20:21)

Группа G 
 28.10.10
 Динамо — Минск-2006 — 67 : 61 (21:14, 16:15, 18:14, 12:18)
 04.11.10
 Минск-2006 — Петролина AEK — 116 : 50 (20:19, 32:8, 32:10, 32:13)
 10.11.10
 Петролина AEK — Динамо — 40 : 98 (8:25, 7:26, 16:35, 9:12)
 18.11.10
 Минск-2006 — Динамо — 67 : 71 (20:22, 17:15, 9:18, 21:16)
 24.11.10
 Петролина AEK — Минск-2006 — 53 : 81 (17:20, 9:22, 13:20, 14:19)
 01.12.10
 Динамо — Петролина AEK — 105 : 50 (33:11, 26:16, 27:14, 19:9)

Группа H 
 28.10.10
 Дьер — Нант — 64 : 61 (8:13, 17:18, 20:14, 19:16)
 Вагуш — Саарлуис Роялс — 71 : 90 (12:22, 15:21, 21:30, 23:17)

 03.11.10
 Нант — Вагуш — 83 : 41 (16:9, 16:9, 30:10, 21:13)
 Саарлуис Роялс — Дьер — 77 : 79 (11:25, 23:19, 24:17, 19:18)

 10.11.10
 Нант — Саарлуис Роялс — 91 : 71 (24:19, 18:19, 19:17, 30:16)
 11.11.10
 Вагуш — Дьер — 58 : 72 (17:18, 20:16, 10:20, 11:18)

 17.11.10
 Саарлуис Роялс — Вагуш — 76 : 73 (21:23, 21:14, 20:19, 14:17)
 Нант — Дьер — 72 : 62 (18:18, 21:15, 16:17, 17:12)

 24.11.10
 Вагуш — Нант — 75 : 95 (15:28, 21:22, 20:17, 19:28)
 25.11.10
 Дьер — Саарлуис Роялс — 69 : 51 (20:15, 16:10, 8:10, 25:16)

 01.12.10
 Саарлуис Роялс — Нант — 55 : 83 (23:17, 11:28, 10:17, 11:21)
 02.12.10
 Дьер — Вагуш — 81 — 55 (17:17, 27:13, 22:20, 15:5)

Группа I 
 27.10.10
 Ружомберок — Лилль Метрополь — 66 : 73 (17:18, 17:18, 15:18, 17:19)
 Оливайс Коимбра — Лотто Янг Кэтс — 45 : 73 (16:18, 8:9, 11:28, 10:18)

 03.11.10
 Лилль Метрополь — Оливайс Коимбра — 85 : 60 (21:15, 21:19, 23:12, 20:14)
 Лотто Янг Кэтс — Ружомберок — 62 : 69 (11:17, 14:10, 15:23, 22:19)

 10.11.10
 Лилль Метрополь — Лотто Янг Кэтс — 82 : 57 (28:17, 20:13, 12:12, 22:15)
 Оливайс Коимбра — Ружомберок — 48 : 71 (11:20, 19:17, 11:13, 7:21)

 17.11.10
 Лотто Янг Кэтс — Оливайс Коимбра — 68 : 59 (21:15, 17:13, 14:14, 16:17)
 Лилль Метрополь — Ружомберок — 69 : 42 (16:13, 17:5, 21:9, 15:15)

 24.11.10
 Ружомберок — Лотто Янг Кэтс — 79 : 43 (21:8, 12:12, 18:11, 28:12)
 Оливайс Коимбра — Лилль Метрополь — 64 : 79 (10:24, 21:22, 20:17, 13:16)

 01.12.10
 Ружомберок — Оливайс Коимбра — 75 : 54 (21:14, 18:15, 17:13, 19:12)
 Лотто Янг Кэтс — Лилль Метрополь — 52 : 65 (15:23, 11:19, 12:9, 14:14)

Группа J 
 28.10.10
 Спорт Элджес э Дафундо — Энергия Торунь — 50 : 92 (21:18, 8:19, 9:26, 12:29)
 04.11.10
 Энергия Торунь — Мэн Филтер — 87 : 79 (15:19, 13:17, 24:16, 15:15, 6:6, 14:6)
 10.11.10
 Мэн Филтер — Спорт Элджес э Дафундо — 87 : 39 (23:18, 16:5, 21:10, 27:6)
 18.11.10
 Энергия Торунь — Спорт Элджес э Дафундо — 109 : 46 (33:12, 23:13, 29:10, 24:11)
 25.11.10
 Мэн Филтер — Энергия Торунь — 76 : 58 (12:14, 24:21, 20:9, 20:14)
 30.11.10
 Спорт Элджес э Дафундо — Мэн Филтер — 33 : 66 (15:16, 6:20, 6:12, 6:18)

Группа K 
 27.10.10
 Намюр-Капиталь — Рейер Венеция — 59 : 63 (19:18, 9:12, 15:13, 16:20)
 04.11.10
 Рейер Венеция — Аррас — 64 : 61 (12:13, 20:16, 15:18, 17:14)
 10.11.10
 Аррас — Намюр-Капиталь — 88 : 62 (24:13, 20:14, 23:18, 21:17)
 18.11.10
 Рейер Венеция — Намюр-Капиталь — 67 : 62 (17:11, 15:20, 18:20, 17:11)
 24.11.10
 Аррас — Рейер Венеция — 77 : 69 (20:11, 20:21, 23:23, 14:14)
 01.12.10
 Намюр-Капиталь — Аррас — 50 : 56 (15:15, 15:11, 8:16, 12:14)

Группа L 
 28.10.10
 Сент-Кателейне-Вавер — Медитим Сегед — 71 : 64 (23:27, 21:14, 12:9, 15:14)
 04.11.10
 Медитим Сегед — Гран Канария — 72 : 75 (17:20, 28:18, 9:15, 18:22)
 10.11.10
 Гран Канария — Сент-Кателейне-Вавер — 67 : 60 (18:21, 13:22, 22:9, 14:8)
 18.11.10
 Медитим Сегед — Сент-Кателейне-Вавер — 76 : 61 (21:6, 16:15, 16:13, 23:27)
 25.11.10
 Гран Канария — Медитим Сегед — 83 : 48 (19:8, 13:12, 34:14, 17:14)
 01.12.10
 Сент-Кателейне-Вавер — Гран Канария — 72 : 79 (24:14, 17:22, 14:14, 17:29)

Сводная таблица

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Полуфинал

Финал 
 Первый матч

 Ответный матч

  Елена Айзенштат Риви Гринбойм Шай Дорон Ширан Зайри Анна Зарицкая Наташа Иванцевич Хайдана Радунович Танаша Райт Лэйн Селуин ЛиКое Уиллингем  Орнит ШварцГлавный тренер —  Адан Инбар

Лидеры сезона по средним показателям за игру

См. также 
 Евролига ФИБА (среди женщин) 2010—2011
 Кубок Ронкетти

Ссылки 
 Статистика Кубка Европы ФИБА среди женщин 2010/11

Кубок Европы ФИБА женщины

2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе